Aosta kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Aoste, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Valle d'Aosta (provins), 
 Aosta, regionhuvudort, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,